Análipsi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Análipsi (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 
 Análipsi (ort i Grekland, Kreta), Nomós Lasithíou, 
 Análipsi (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 
 Análipsi (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Florínis, 

Robotskapade Greklandförgreningar